Вагоне́тка — открытый вагон малой вместимости (0,5—6 м3), предназначенный для перевозки грузов, который перемещается по узкоколейным железнодорожным путям (по территории предприятий, в частности, на шахтах и рудниках).

Вагонетки используются для перевозки грузов (а иногда и людей) на небольшие расстояния.

По назначению вагонетки подразделяют на грузовые, пассажирские и специальные. Грузовая вагонетка состоит из кузова, рамы, буферов и прицепных приспособлений. Различают следующие основные виды грузовых вагонеток:
 с глухим неопрокидывающимся или опрокидывающимся кузовом;
 с откидывающимся дном;
 с откидывающимся бортом.
 с плоским дном в виде платформы.
 
Наиболее распространены грузовые вагонетки с глухим неопрокидывающимся кузовом объёмом до 4,2 кубометров — для угля, и до 9,5 кубометров — для руды. В цветной металлургии и при геологоразведочных работах используют вагонетки объёмом 0,35—1 кубометров с глухим опрокидывающимся кузовом. Разгрузка такой вагонетки возможна в любом пункте трассы. Вагонетки с откидывающимся дном используют при шахтном строительстве и при реконструкции угольных предприятий, а также для транспортирования угля и породы по подземным выработкам (вагонетки объёмом 3,3—5,6 кубометров) и на промышленных площадках (вагонетки объёмом 1,5—2,5 кубометров). Вагонетки с откидывающимся бортом вместимостью 1,6; 2,5; 4,0  используют на действующих шахтах для транспортирования руды и породы по подземным выработкам. Пассажирские вагонетки используют для перевозки людей по горизонтальным или наклонным подземным горным выработкам. Специальные вагонетки используют в противопожарных подземных поездах, для перевозки вспомогательных материалов и оборудования, в том числе контейнерных грузов и др.

Коэффициент устойчивости вагонеток 

Коэффициент устойчивости вагонеток (К.у.в.) характеризует устойчивость вагонеток против опрокидывания. К.у.в. равен отношению восстанавливающего момента, приложенного к вагонетке , к моменту опрокидывания :

 

Устойчивость, которая должна быть обеспечена как в продольном, так и в поперечном направлении, обеспечивается в том случае, если линия действия результирующей всех сил, действующих на вагонетку, проходит внутри контура, созданного соединением между собой точек касания колёс с рельсами. Опасность потери устойчивости возникает при движении вагонетки на поворотных участках траектории (чем меньше радиус поворота, тем больше вероятность потери устойчивости), на участках со значительным уклоном и наклоном пути, при неравномерной односторонней загрузке вагонетки, а также при резкой её остановке. Коэффициент продольной и поперечной устойчивости должен иметь значения не менее 1,5.

См. также 

 Шахтная вагонетка
 Вагонетка (памятный знак)

Литература 
 
 

Вагоны
Горно-шахтное оборудование